Sântioana se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Sântioana, Bistrița-Năsăud
 Sântioana, Cluj
 Sântioana, Mureș
 Sântioana de Mureș, Mureș